Гартонг — фамилия.

Известные носители:
 Гартонг, Андрей Андреевич (1800—1874) — русский военачальник, генерал-майор.
 Гартонг, Николай Павлович (1818—1892) — директор Первого кадетского корпуса, начальник местных войск Казанского и Харьковского военных округов, генерал от инфантерии.
 Гартонг, Ян (1902—1987) — нидерландский шахматный композитор.